María Pía de Borbón-Dos Sicilias(Cannes, 12 de agosto de 1878 – Mandelieu-la-Napoule, 20 de junio de 1973) era una Princesa de las Dos Sicilias, hija del príncipe Alfonso de las Dos Sicilias, Conde de Caserta, y la princesa María Antonieta de las Dos Sicilias. Era sobrina del rey Francisco II, último rey de las Dos Sicilias, y se casó con el príncipe Don Luís Maria Filipe de Brasil, nieto del emperador Don Pedro II, convirtiéndose así en Princesa Imperial de Brasil.

Biografía 
La princesa María Pía era hija del príncipe Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, Conde de Caserta y de la princesa María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias. Por vía paterna fue nieta del rey Fernando II de las Dos Sicilias y de la archiduquesa María Teresa de Austria-Teschen, mientras que por vía materna lo fue del príncipe Francisco de las Dos Sicilias y de la archiduquesa María Isabel de Austria-Toscana.

El 4 de noviembre de 1908, en Cannes, contrajo matrimonio con el príncipe Luis Felipe de Orleans-Braganza, del matrimonio nacerían:

 SAR el Príncipe Pedro Enrique de Orleans-Braganza (1909-1981); se casó con la princesa María Isabel de Baviera. Tuvo descendencia.
 SAR el Príncipe Luis Gastón de Orleans-Braganza (1911-1931); murió soltero.
 SAR la Princesa Pía María de Orleans-Braganza (1913-2000); se casó con el conde Renato de Nicolay. Tuvo descendencia.

Luis murió en 1920 y Maria Pía quedó viuda por el resto de su vida. En 1922, en las celebraciones del Centenario de la Independencia de Brasil, viajó a dicho país en compañía de la familia Imperial. Durante el viaje, su suegro, el Conde de Eu, falleció, según algunos a causa de una repentina enfermedad, apoyado en el hombro de Maria Pia.

Posteriormente decidió vivir con sus hijos en Francia, donde podrían tener una mejor educación.

Murió en su casa de campo, en Mandelieu-la-Napoule, faltando algunas semanas para su 95 cumpleaños, siendo posteriormente enterrada en el Mausoleo de los Orleans, en Dreux junto a su marido.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Borbón en España
Príncipes de Orleans-Braganza
Damas de la Orden de Santa Isabel
Damas grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Damas grandes cruces de la Orden imperial de Pedro I
Princesas de las Dos Sicilias
Nacidos en Cannes